Arrakeen est un groupe de rock progressif français actif de la fin des années 1980 au début des années 1990.
 Arrakeen est une ville fictive de la planète Arrakis dans le roman Dune de Frank Herbert.